Nationaal Multiple Sclerose Centrum, een Belgisch behandelcentrum voor patiënten met multipele sclerose
 MS-Kliniek (Overpelt), het MS- en Revalidatiecentrum in het Belgische Overpelt